Мост Вздохов — мост в Венеции через Дворцовый канал (Рио ди Палаццо), построен в 1602 году.
 Мост Вздохов — мост в Кембридже, Великобритания, построен в 1831 году.
 Мост Вздохов — неофициальное, но упоминаемое во всех путеводителях, название построенного в 1914 году Хартфордского моста в Оксфорде.
 Мост Вздохов — безымянный мостик через Крюков канал Петербурга, соединяющий историческое здание Мариинки с её второй сценой.
 Мост Вздохов — ажурный неоготический мостик-галерея в Готическом квартале Барселоны, соединяет Дом Правительства с Домом Каноников. Построен в 1926 году.

См. также 
 «Мост вздохов» на IMDB
 «Мост вздохов» — историко-приключенческий роман Мишеля Зевако.
 «Мост вздохов» — стихотворение К. Р., из цикла «На чужбине».